Чемпіонат Шотландії з футболу 1999—2000 — 103-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Statto 

2000
Шотландія
Шотландія